Opisthorchis — рід трематод з родини Opisthorchiidae.

Види 
Рід Opisthorchis містить такі види:
 Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) — кошача двоустка
 Opisthorchis gomtii Mehra, 1941
 Opisthorchis parasiluri Long & Lee
 Opisthorchis sinensis
 Opisthorchis viverrini Poirier, 1886

Джерела 

Opisthorchiidae